Хоккей на зимних Олимпийских игр 1964  был разыгран среди восьми команд участниц в элитном дивизионе (Группа А). Восемь команд, не прошедших квалификационные игры, разыграли между собой по круговой системе 9-16 места (группа В). Этот турнир признан 31-м чемпионатом мира и одновременно 42-м чемпионатом Европы по хоккею с шайбой.

Квалификационные игры

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки 

• По решению тренеров сборной СССР приз «Лучший нападающий» был передан защитнику Э. Иванову.

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Олимпийский пьедестал

Пьедестал ЧМ-1964

Пьедестал чемпионата Европы

Чемпион

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1964

Источники 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1964
Олимпиада
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1964
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 1964